Bojongpicung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bojongpicung, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Bojongpicung, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar